Tiebel steht für:
 Tiebel, ein Fluss in Kärnten, Österreich

Tiebel ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Tiebel (1903–1981), deutscher Rechtsanwalt, sowjetischer Spion und SS-Mitglied
 Fritz Tiebel (1889–nach 1944), deutscher Politiker (NSDAP)
 Jessica Tiebel (* 1998), deutsche Rennrodlerin
 Johann Gottlob Friedrich Tiebel (1750–1796), deutscher Landschafts- und Porzellanmaler
 Siegfried Tiebel (1917–2012), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter

Siehe auch:
 Diebel